Piazza Matteotti – piazza di Cagliari
 Piazza Matteotti – piazza di Catanzaro
 Piazza Matteotti – piazza di Genova
 Piazza Matteotti – piazza di Marino in provincia di Roma
 Piazza Matteotti – piazza di Napoli
 Piazza Matteotti – piazza di Scandicci in provincia di Firenze
 Piazza Matteotti – piazza di Vicenza
 Piazza Matteotti - piazza di Potenza